Corralito kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Corralito (ort), Córdoba,

Mexiko 

 Corralillos (ort i Mexiko, Veracruz), Coatzintla, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar